Domašojce ist der sorbische Ortsname von

 Domsdorf (Drebkau), Ortsteil der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Domsdorf (Forst (Lausitz)), Wohnplatz der Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg